200 meter rygsvømning for kvinder under Sommer-OL 2012 fandt sted 2. og 3. august i London Aquatics Centre.

Program

Resultater

Indledende heat

Semifinaler

Semifinale1

Semifinale 2

Finale

Referencer 

200m rygsvømning kvinder
Svømning for kvinder